Santo Antônio de Jesus (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Santo Antônio de Jesus (gemeente), een gemeente en stad in deze microregio